Фреквенције музичких тонова следе принцип по коме је однос фреквенција између два истоимена тона суседних октава 1:2 односно 2:1, зависно од тога који је виши а који нижи. Такође важи да је однос између неког тона и његове транспозиције за малу секунду (полустепен) константан. Пошто октаву чини 12 полустепена. Одавде се може закључити да исти број, дванаест пута помножен сам са собом даје број два тј. представља дванаести корен из два. Дакле уколико је дата фреквенција основног тона, остали тонови се могу добити дељењем односно множењем овом константом, која приближно износи 1,05946309436.

Данас постоји више различитих штимова, но најчешће се користи тзв. камертон чија је фреквенција 440-{Hz}- према ИСО 16 стандарду, а додељује се тону a1.

Табела музичких тонова према стандардном штиму од 440-{Hz}- 
Пошавши од камертона, дељењем и множењем са поменутом константом, могу се низати фреквенције осталих музичких тонова:

Види још 
 Тон
 Аликвотни тонови

Референце

Спољашње везе 
 Фреквенције тонова на клавиру

Музичка терминологија
Акустика